, un groupe ethnique parlant des langues mandées ; 
 Mandé, commune du cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Le Mandé, foyer historique des Mandingues ou Mandinka, un peuple d’Afrique de l'Ouest ;
 Les langues mandées, parlées dans la région d’Afrique de l’Ouest ; 
 le Mandé royal, cérémonie médiévale de lavement des pieds en Europe occidentale.